Stillstand steht für:

 Nullwachstum, siehe Stagnation
 Stillstand (Kirchenpflege), ein kirchliches Gremium in der Schweiz
 Stillstand, Zastávka (Uhelná) erloschene Ansiedlung in der tschechischen Gemeinde Uhelná

als Wortbestandteil:
 Atemstillstand
 Herzstillstand
 Kreislaufstillstand
 Waffenstillstand

Siehe auch